peut faire référence à :

 , un jeu vidéo sorti en 1994 sur  ;
 , un jeu vidéo sorti en 1995 sur .

Voir aussi 
 , la série de jeux vidéo afférente ;
  ;
 .